Алекса́ндр Третьяко́в: Третьяков, Александр Александрович (1905—1978) — русский духовный композитор.
 
 Третьяков, Александр Дмитриевич (1930—2016) — советский учёный-ветеринар, главный ветеринарный врач СССР.
 Третьяков, Александр Фадеевич (род. 1954) — советский и российский композитор.
 Третьяков, Александр Юрьевич (род. 1970) — украинский политик, депутат парламента.